Alegeri locale din 1995 în Republica Moldova au avut loc pe data de 16 aprilie. 

La alegeri au participat 1,427,865 de alegători cu drept de vot universal, adică 60.02% din cetățenii ce dispuneau de acest drept.

Partidul Agrar a obținut cel mai mare rezultat (46.97%), fiind urmat de Alianța Forțelor Democratice (19.67%) și Partidul Comuniștilor (15.74%).

Rezultate

Note

Alegeri locale în Republica Moldova
1995 în Republica Moldova